Die Abkürzung FVF steht für:

 Fastnacht-Verband Franken
 Flimmerverschmelzungsfrequenz
 Federación Venezolana de Fútbol, der Fußballverband von Venezuela
 Fédération voltaïque de football, der Fußballverband von Burkina Faso

FVF